Elvin ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Als englischer Vorname ist Elvin eine Variante von Alvin bzw. Alwin, der seinerseits von einer mittelalterlichen Form verschiedener altenglischer Namen abgeleitet ist. Der Name kommt insbesondere in den USA sowie vereinzelt auch als Familienname vor.

Unabhängig davon tritt Elvin auch in Albanien, Aserbaidschan und verschiedenen Balkanstaaten als männlicher Vorname auf.

Varianten 
 Elvinas, litauisch

Namensträger

Familienname 
 Gracie Elvin (* 1988), australische Radrennfahrerin
 Herbert Henry Elvin (1874–1949), britischer Gewerkschafter

Englischer Vorname 

 Elvin Bethea (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Elvin Bishop (* 1942), US-amerikanischer Bluesrock-Sänger und -Gitarrist
 Elvin Hayes (* 1945), US-amerikanischer Basketballspieler
 Elvin Morton Jellinek (1890–1963), US-amerikanischer Physiologe und Erforscher der Alkoholkrankheit
 Elvin Jones (1927–2004), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Elvin A. Kabat (1914–2000), US-amerikanischer Chemiker und Immunologe
 Elvin G. Nimrod (* 1943), grenadischer Politiker
 Hubert Elvin Rance (1898–1974), britischer Kolonialgouverneur und Administrator
 Pernell Elvin Roberts (1928–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Elvin Shepherd (1923–1995), US-amerikanischer Jazz-Musiker

Weitere Namensträger 

 Elvin Beqiri (* 1980), albanischer Fußballspieler
 Elvin Santos (* 1963), honduranischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname
Albanischer Personenname
Slawischer Personenname